

Cinema 
The Gift - Il dono (The Gift) – film del 2000 diretto da Sam Raimi
Il dono – film del 2003 diretto da Michelangelo Frammartino
Gifted Hands - Il dono – film del 2009 diretto da Thomas Carter
Il dono (Dar) – film documentario del 2019 diretto da Giuliano Fratini

Letteratura 
 Il dono – ode di Giuseppe Parini del 1789
Il dono (Dar) – romanzo di Vladimir Nabokov del 1937
 Il dono – romanzo di Giorgia Fiorio del 2005
 Il dono (A Mercy) – romanzo di Toni Morrison del 2008
Il dono (The Gift) – romanzo di Cecelia Ahern del 2009

Musica 
 Il dono – album di Renato Zero del 2005
 The Gift (Il dono) – singolo degli Angels & Airwaves del 2006, dall'album We Don't Need to Whisper
 Il dono - Artisti vari reinterpretano i Diaframma – album tributo ai Diaframma

Televisione 
Il dono – programma televisivo italiano
Il dono – episodio della prima stagione della serie televisiva Stargate Atlantis
Il dono – episodio della serie televisiva FlashForward
Il dono – episodio n°18 della quarta stagione della serie televisiva Don Matteo

Pagine correlate 
Dono (disambigua)